B.T.R. est le titre du premier album de Big Time Rush sorti en 2010 chez le label Columbia Records.

Notes et références 

Premier album musical sorti en 2010